Sezon 2022/2023 3. Fußball-Ligi – 15. sezon niemieckiej 3. Fußball-Ligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występuje 20 zespołów grających w systemie "każdy z każdym". Mistrz wraz z wicemistrzem awansują bezpośrednio do 2. Bundesligi na sezon 2023/2024. 3. drużyna z kolei rozgrywać będzie baraże z 16. drużyną 2. Bundesligi w sezonie 2022/2023. 4 najsłabsze drużyny spadną do odpowiednich grup Regionalligi.

Drużyny 

Drużyny uczestniczące w sezonie 2022/23 w 3. Lidze:

Tabela

Statystyki 
Aktualne na: 6 marca 2023

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca:

Zobacz też 
 Bundesliga
 2. Bundesliga

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Niemczech
2023 w Niemczech